Árbol paraguas puede referirse a varias especies arbóreas con la copa en forma umbelada:
Terminalia catappa
Schefflera arboricola
Magnolia tripetala